Velina – nel gergo giornalistico, notizia diffusa da un'agenzia di stampa
Velina – valletta del programma televisivo Striscia la notizia
Veline – programma televisivo di selezione veline per Striscia la notizia
Velina – nome di una delle trentacinque tribù rustiche romane utilizzate nella convenzione dei nomi romani
Velina – frazione di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno
carta velina-  tipo di carta molto leggera e sottile